Reingruber ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Reingruber (1921–1943), österreichischer Elektromechaniker und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Hans Reingruber (1888–1964), Minister für Verkehr der DDR
 Jenny Reingruber (1881–nach 1902), österreichische Theaterschauspielerin